Прошлогодние чемпионы Максим Мирный и Хория Текэу не защищали свой прошлогодний титул, однако оба приняли участие в турнире. Мирный в паре с Фелисиано Лопесом дошёл до четвертьфинала, а Текэу, выступив с представителем Нидерландов Жаном-Жюльеном Ройером смог второй год подряд выиграть соревнования.

Посев 

  Ненад Зимонич /  Даниэль Нестор (Первый раунд)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Первый раунд)

<li>  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро (Отказ)
<li>  Жюльен Беннето /  Вашек Поспишил (Финал)

Ход турнира

Ссылки 
 сетка основного турнира

Открытый чемпионат Китая по теннису 2014